

Patronyme 

 Bruno Perreau (né en 1976), professeur en French Studies au MIT. Spécialiste du genre ;
 Camille Perreau (1866-1952), homme politique français ; 
 Émile Perreau (1798-1850), homme politique français ;
 Gigi Perreau (née en 1941), actrice américaine ;
 Gustave Perreau (1852-1945), ingénieur français du Corps des Ponts et Chaussées, sénateur-maire de La Rochelle et membre du Grand Orient de France ;
 Laurent Perreau (?-), réalisateur français ;
 Stéphan Perreau (né en 1969), musicien et historien français ;
 Yann Perreau (né en 1976), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Gérard Perreau-Bezouille (né en 1951), militant altermondialiste, premier adjoint de Nanterre.

Voir aussi 

 

Patronyme français
Homonymie de patronyme